Чемпионат Украины по футболу 1993 года среди женских команд. Высшая лига () — 2-ой Чемпионат Украины по футболу среди женщин. Турнир стартовал 18 апреля, а завершился 7 ноября 1993 года. Победительницей чемпионата Украины впервые стала киевская команда «Арена».

Участники 
В чемпионате в 1993 году принимали участие 13 команд.

Турнирная таблица 

Очки начислялись следующим образом: 2 очка - за победу, 1 очко - ничья.

Результаты матчей

Ссылки 
 ФК «Дончанка» Донецк - Архив

1993
Футбол на Украине в 1993 году
1993 год в женском футболе